Cantonul Héricourt-Ouest este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Belverne || align="right" | 129 || align="right" | 70400 || align="right" | 70064
|-
| Champey || align="right" | 713 || align="right" | 70400 || align="right" | 70121
|-
| Chavanne || align="right" | 202 || align="right" | 70400 || align="right" | 70147
|-
| Chenebier || align="right" | 695 || align="right" | 70400 || align="right" | 70149
|-
| Coisevaux || align="right" | 249 || align="right" | 70400 || align="right" | 70160
|-
| Courmont || align="right" | 105 || align="right" | 70400 || align="right" | 70182
|-
| Couthenans || align="right" | 717 || align="right" | 70400 || align="right" | 70184
|-
| Étobon || align="right" | 264 || align="right" | 70400 || align="right" | 70221
|-
| Héricourt || align="right" | 10 133 (1)|| align="right" | 70400 || align="right" | 70285
|-
| Lomont || align="right" | 381 || align="right" | 70200 || align="right" | 70306
|-
| Saulnot || align="right" | 709 || align="right" | 70400 || align="right" | 70477
|-
| Tavey || align="right" | 330 || align="right" | 70400 || align="right" | 70497
|-
| Trémoins || align="right" | 303 || align="right" | 70400 || align="right" | 70506
|-
| Verlans || align="right" | 109 || align="right" | 70400 || align="right" | 70547
|-
| Villers-sur-Saulnot || align="right" | 132 || align="right" | 70400 || align="right" | 70567
|-
| Vyans-le-Val || align="right" | 419 || align="right" | 70400 || align="right" | 70579
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône